Der Haval H6 ist ein SUV des chinesischen Automobilherstellers Great Wall Motor, das seit 2011 in Tianjin und seit 2013 im bulgarischen Bahovitsa gebaut wird. Seit 2013 ist der Haval H6 das meistverkaufte SUV in China, bereits am 12. November 2015 wurde das millionste Fahrzeug hergestellt.

1. Generation (seit 2011) 

Bis zur Einführung der eigenständigen Marke Haval im Jahr 2013 wurde das SUV als Great Wall Haval H6 vermarktet. Das Fahrzeug debütierte im April 2010 als Konzeptfahrzeug auf der Beijing Auto Show, ein Jahr später wurde auf der Shanghai Auto Show die Serienversion präsentiert. Diese kam am 25. August 2011 in China in den Handel. Im August 2013 kam das Fahrzeug in Bulgarien in den Handel, in Deutschland wird es nicht angeboten.

Die erste Generation wird mit eingeschränkter Angebotsvielfalt auch nach der Einführung der zweiten Generation im Mai 2017 weiterhin verkauft.

Technische Daten 
Serienmäßig verfügt das SUV über Vorderradantrieb, optional ist ein Allradantrieb von BorgWarner erhältlich.

2. Generation (seit 2017) 

Die zweite Generation des H6 wurde Anfang 2017 vorgestellt. Sie wird in China parallel zum weiterhin gebauten Vorgängermodell angeboten und ist wieder in einer „Red Label“-Variante und einer „Blue Label“-Variante erhältlich. Die Plattform teilt sich der neue H6 mit dem Wey VV5. Obwohl das Nachfolgemodell bereits im Handel war, präsentierte Haval im März 2021 eine überarbeitete Version der zweiten Generation.

Technische Daten

3. Generation (seit 2020) 

Die dritte Generation der Baureihe wurde am 7. Juli 2020 präsentiert. Im August 2020 kam sie in China in den Handel. Den Antrieb übernahm zunächst der aus dem Vorgängermodell bekannte  starke 1,5-Liter-Ottomotor. Später folgte ein Zweiliter-Ottomotor mit  und ein 1,5-Liter-Ottomotor mit . Auf der Bangkok International Motor Show im März 2021 wurde die Baureihe auch mit einem Hybridantrieb präsentiert. Die Systemleistung wird mit  angegeben. Im Mai 2021 kam diese Antriebsvariante in den Handel. Eine Plug-in-Hybrid-Version mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 201 km nach NEFZ debütierte im Dezember 2021 und kam im August 2022 auf den Markt.

Technische Daten

Haval H6 Coupé 

Zwischen 2015 und 2021 hatte Great Wall das Haval H6 Coupé im Angebot. Dieses Fahrzeug basiert auf dem Haval H6, ist jedoch kürzer und flacher. 2021 wurde dieses Modell durch den Haval H6S ersetzt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)
 Offizielle Website (chinesisch)

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell